Леонтьев, Пётр:
 Леонтьев, Пётр Иванович (1883—1951) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1949).
 Леонтьев, Пётр Михайлович (1912—1943) — Герой Советского Союза.